Баранник:

Фамилия.
Известные носители:
 Баранник, Алексей Никифорович (1914—1990) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Баранник, Валерий Павлович (1922—2006) — российский учёный-химик, лауреат Сталинской премии.
 
 Баранник, Олег Васильевич (род. 1992) — украинский футболист.

Народные названия растений:
, или

См. также